Igłowice bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Igłowice (Namysłów) (dt. Haugendorf), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole
 Igłowice (Pęcław), Weiler in der Gmina Pęcław in der Woiwodschaft Niederschlesien